Алексе́й Зу́бов: Зубов, Алексей Алексеевич (1838—1904) — генерал-майор, екатеринославский вице-губернатор, саратовский губернатор, действительный тайный советник.
 Зубов, Алексей Николаевич (1936—2021) — советский саксофонист, композитор, джазмен, киноактёр.
 Зубов, Алексей Фёдорович (1682—1751) — гравёр чёрной манерой и резцом.
 Зубов, Алексей (род. 1975) — латвийский футболист.

Примечания